Йоханнискирхен () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн. Население составляет 2449 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,57 км². Региональный шифр  —  09 2 77 126.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии